Saint-Florent (Corsica)
 Saint-Florent (Loiret)
ook:
Saint-Florent-des-Bois, Vendée 
Saint-Florent-le-Vieil, Maine-et-Loire
Saint-Florent-sur-Auzonnet, Gard 
Saint-Florent-sur-Cher, Cher